Ла Кристалина има више значења:

 Ла Кристалина (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ла Кристалина, Лос Пасос (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ла Кристалина (Сан Педро Тапанатепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику